

Teste di serie 

  Ernests Gulbis (ultimo turno)
  Ivan Dodig (qualificato)
  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Tim Smyczek (ultimo turno)

  Yoshihito Nishioka (qualificato)
  Jared Donaldson (ultimo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)
  Dennis Novikov (primo turno)

Qualificati 

  Yoshihito Nishioka
  Ivan Dodig

  Tobias Kamke
  Oliver Anderson

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2016
ATP World Tour 2016